Прое́кция ( — бросание вперёд):

 Проекция (геометрия) — изображение трёхмерной (в общем случае — многомерной) фигуры на так называемой картинной (проекционной) плоскости (в общем случае — пространстве меньшей размерности).
 Картографическая проекция — математически определённый способ отображения поверхности эллипсоида на плоскости.
 Проекция, проецирование — получение изображения из оптического прибора на удалённом от него экране.
 Проекция (реляционная алгебра) — одна из операций над отношениями в реляционных базах данных.
 Проекция (теория множеств) — операция, выбирающая одну или несколько компонент их каждого элемента множества кортежей.
 Проекция (психология) — механизм психологической защиты индивида.